Moriarty (New Mexico), een plaats in de Amerikaanse staat New Mexico
 Moriarty (Tasmanië), een plaats in de Australische deelstaat Tasmanië
 Professor Moriarty, personage in de verhalen over Sherlock Holmes